Deadweight tonnage, een maat voor het draagvermogen van een schip
 Deadweight loss, het verlies van economische welvaart in een pareto-suboptimale markt
 Deadweight (film), een film uit 2016
 Deadweight (Beck), een lied van het soundtrackalbum A Life Less Ordinary uit 1997 van Beck
 Deadweight (Amerikaanse  band), een Amerikaanse hardrockgroep
 Deadweight (Britse band), een Britse deathmetalgroep
 Deadweight (Nederlandse band), een Nederlandse metalgroep